Бет Герр і Кенді Рейнолдс виграли титул, перемігши у фіналі Ліндсі Бартлетт і Гелен Келесі з рахунком 4–6, 7–6, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Марія Ліндстрем /  Енн Мінтер (1-ше коло)
 Пінат Луї-Harper /  Венді Вайт (півфінал)
 Мері Джо Фернандес /  Джоанн Расселл (чвертьфінал)
 Бет Герр /  Кенді Рейнолдс (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
 Pringles Light Classic 1988 Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд